Here's No Peace е EP албум на блек метъл групата Marduk. На обложката е изобразен германския танк PzIV Ausf.F2 от втората световна война.

Състав 
 Андреас Акселсон – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Рикард Калм – бас
 Йоаким Гьотберг – барабани, вокали

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 1997 година
EP-та